Whitehead kan henvise til flere forskellige personer:

 Alfred North Whitehead – matematikeren og filosoffen
 Robert Whitehead – ingeniøren